Существует два советских мультфильма с таким названием:
 «Солдатская сказка» — 1980, киностудия «Экран»
 «Солдатская сказка» — 1983, киностудия «Киевнаучфильм»